Айна — многозначный термин.
 Айна — муниципалитет в испанской провинции Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 «Айна» (1930) — художественный фильм. Режиссёр — Николай Тихонов, сценаристы «А. Платонов», М. Смирнова по рассказу Андрея Платонова «Песчаная учительница».
 Айна — художественный фильм, снятый в 1959 году режиссёром Алтыном Карлиевым на киностудии Туркменфильм.
 Айна — женское имя.
 Айна, Ола (род. 1996) — английский футболист нигерийского происхождения.
 Aina (фильм)